Termenul „Itter” se poate referi la:

Ape curgătoare:
Itter (Diemel), Hessen
Itter (Eder), Hessen
Itter (Neckar), Baden-Württemberg
Itter (Rhein) afluent al Rinului, Nordrhein-Westfalen
Localități:
 Itter (Tirol), districtul Kitzbühel, Austria
 Düsseldorf-Itter, cartier din Düsseldorf
 Numele flamand al comunei belgiene Ittre